Loretto Academy bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Loretto Academy (Jackson County, Missouri), ID-Nr. 83001009
 Loretto Academy (St. Louis County, Missouri), ID-Nr. 92000079